Ataco kan syfta på:

Colombia 

 Ataco (kommun), Tolima, 
 Ataco (ort), Tolima,